Slottskyrkan kan syfta på:

Kalmar Slottskyrka – en kyrksal i Kalmar slott, Växjö stift
Slottskyrkan, Stockholm – i Stockholms slott, Stockholms stift

Se även 
 Slottskyrka